Primera División kan verwijzen naar de hoogste voetbaldivisies van Spaanstalige landen. 

 Primera División (Spanje)
 Primera División (Argentinië)
 Primera División (Bolivia)
 Primera División (Chili) 
 Primera División (Mexico) 
 Primera División (Paraguay)
 Primera División (Peru)
 Primera División (Uruguay) 
 Primera División (vrouwenvoetbal Uruguay)
 Primera División (Venezuela)